Check-out bzw. Checkout steht für:

 Check-out (E-Commerce), die virtuelle Kasse im elektronischen Handel
 Check-in#Check-out, die Ausgangskontrolle bei Flughäfen, Häfen, Hotels oder Schiffen
 das Erstellen oder Aktualisieren einer lokalen Kopie bei Versionsverwaltung, siehe Versionsverwaltung #Funktionsweise
 Beendigung eines Satzes beim Dartspiel, siehe Darts #Spielvarianten
 Google Checkout, ein Bezahlsystem von Google, siehe Google Pay Send

Siehe auch:
 Check-out-Couponing
 Checking Out